Der GDF SUEZ Grand Prix 2009 war die 15. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Budapest. Es war als International-Turnier Teil der WTA Tour 2009 und fand zusammen mit den Collector Swedish Open Women vom 6. bis zum 12. Juli 2009 statt.

Die Titelverteidigerin im Einzel war Alizé Cornet und im Doppel Alizé Cornet und Janette Husárová.

Im Einzel gewann Ágnes Szávay gegen Patty Schnyder mit 2:6, 6:4, 6:2 und im Doppel Alissa Kleibanowa / Monica Niculescu gegen Aljona Bondarenko / Kateryna Bondarenko mit 6:4, 7:65.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Budapest